Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BGL Luxembourg Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl lichtenštejnsko-belgický pár Stephanie Vogtová a Yanina Wickmayerová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Deblovou soutěž vyhrála švýcarsko-německá nenasazená dvojice Timea Bacsinszká a Kristina Barroisová, která ve finále zdolala české turnajové trojky Lucii Hradeckou s Barborou Krejčíkovou po setech 3–6, 6–4 a supertiebreaku [10–4]. Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 280 bodů.

Nasazení párů 
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Sílvia Solerová Espinosová (semifinále)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Barbora Krejčíková (finále)
  Mona Barthelová /  Mandy Minellaová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2014